Villemer ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Villemer (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Villemer (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne